Ørland – gmina w Norwegii
Miejscowości w USA:
 Orland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Glenn
 Orland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Orland – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Orland (ang. Orland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Orland (ang. Orland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Orland (ang. Orland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake